Синяш () — река в России, протекает в Кочкуровском районе Республики Мордовия. Левый приток Суры.

География 
Река Синяш берёт начало восточнее села Кочкурово. Течёт в восточном направлении. Устье реки находится в 464 км по левому берегу реки Сура. Длина реки составляет 35 км.

Название реки 
Название реки:  — (синий) +  — (белый).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сура от Сурского гидроузла и до устья реки Алатырь, речной подбассейн реки — Сура. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010500312110000036685.

Примечания 

Притоки Суры (приток Волги)
Реки Мордовии